Varis bezeichnet:

 eine Lemurengattung, Varis
 eine antike römische Stadt in Britannia, das heutige St Asaph in Wales

Varis ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Varis (1930–2011), US-amerikanische Industrielle und Mäzenin
 Francis Varis (* 1957), französischer Jazz- und Musettemusiker
 Kaisa Varis (* 1975), finnische Wintersportlerin
 Petri Varis (* 1969), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Vari